Themisto bezeichnet

in der griechischen Mythologie:
 Themisto (Tochter des Inachos), Geliebte des Zeus und Stammmutter der Arkader
 Themisto (Tochter des Hypseus), dritte Frau des Athamas
 Themisto (Nereide)

weiters:
 Themisto (Mond), einen Mond des Planeten Jupiter
 Themisto (Gattung), eine Krebstiergattung